XP kan henvise til flere artikler
 Kristus – de græske bogstaver Chi (Χ) og rho (Ρ) blev anvendt som forkortelse for Χριστός (Khristos) i oldkirken. Khristos blev på latin til Christus. Se også Kristne symboler.
 exprès payé – telegrafisk forkortelse for ekspresudbringning betalt
 Extreme Programming – Agile softwareudviklingsmetode
 Windows XP – styresystem
 Erfaringspoints i rollespil kaldes ofte ved det engelske navn og forkortelse, XP for Experience Points.